North West Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 North West Vernon Island, ö, Northern Territory, 
 North West Island (Capricorn Group), ö, 

Robotskapade Australienförgreningar